Boletim de ocorrência — documento de registro de crimes no Brasil
 Boletim de Ocorrências — telejornal brasileiro extinto
 Boletim de serviço — documento emitido pelo fabricante do produto aeronáutico
 Boletim informativo — tipo de distribuição regular a assinantes e que aborda geralmente um determinado assunto
 Cédula eleitoral — também chamada de "boletim de voto"
 Publicação periódica
 Boletim de urna
 Terçol

Ver também 
& Diário Oficial
 Relatório